Jezersko heißen:

 Jezersko (Slowenien), Gemeinde in Slowenien; deutsch Seeland
 Jezersko (Slowakei), Gemeinde im Okres Kežmarok, Slowakei
 Seeländer Sattel (Jezerso sedlo)